Luis Fernández este un fost fotbalist și actual antrenor de fotbal francez.

Luis Fernández sau Luis Fernandes se mai poate referi la:

Luis Fernández
Luis Fernández (actor) (n. 1967), actor, scenarist, producător și regizor venezuelan
Luís Pablo Álves Fernandez, fotbalist libanez
Luis Fernández (pictor) (1594–1654), pictor spaniol
Luis Fernández de Córdoba y Arce, Guvernator în Chile, 1625–1629
Luis Fernández de Córdova (1798–1840), general și diplomat spaniol, prim marchiz de Mendigorria
Luis Fernández de la Vega (1601–1675), sculptor spaniol
Luis Fernández Gutiérrez (n. 1972), fost fotbalist spaniol
Luis Enrique Fernández (n. 1951), fost fotbalist mexican
Luis Manuel Fernández de Portocarrero (1635–1709), cardinal spaniol
Luis Fernandez de la Reguera (1966–2006), regizor american
Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (1896–1967), botanist spaniol

Luis Fernandes
Luís Carlos Fernandes (n. 1985), fotbalist brazilian
Luís Filipe (fotbalist portughez) (n. 1979), nume complet Luís Filipe Ângelo Rodrigues Fernandes
Luís Sobrinho (n. 1961), nume complet  Luís Fernandes Peixoto Gonçalves Sobrinho, fotbalist portughez
Luiz Felipe Rodrigues Marques (n. 1985), fotbalist brazilian
Alexandre Luiz Fernandes (n. 1986), fotbalist brazilian